Michael Guest ist der Name folgender Personen:

* Michael Guest (Diplomat) (* 1957), US-amerikanischer Diplomat
 Michael Guest (Politiker), (* 1970) amerikanischer Politiker und Abgeordneter
 Michael Guest (Rallyefahrer), australischer Rallyefahrer